Биксад има више значења:

 Општина Биксад (Ковасна), општина у округу Ковасна у Румунији
 Општина Биксад (Сату Маре), општина у округу Сату Маре у Румунији